Segmüller steht für:
 Segmüller (Möbelhaus), eine süddeutsche Möbelhauskette

Segmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Segmüller (* 1932), Schweizer Politikerin
 Pius Segmüller (* 1952), Schweizer Kommandant der Schweizergarde (1998–2002)
 Tanja Segmüller (* 1982), deutsche Krankenschwester, Autorin und Pflegewissenschaftlerin
Siehe auch:
 Sägmüller
 Seegmüller
 Seegmiller
 Sagemiller
 Sagemüller